Annona (proveïment d'aliments), subministrament de l'estat en temps de carestia a l'antiga Roma
 Annona (mitologia), deessa de la religió de l'antiga Roma
 Annona (privilegi) atorgat per Ferran II d'Aragó
 Annona (botànica), planta de la família Annonàcia
 Prefecte de l'annona